Derwent kan syfta på:

 Derwent Cumberland Pencil Company – en tillverkare av pennor och andra skrivdon

Geografi 
Derwent kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Derwent (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 Derwent (parish), civil parish i Derbyshire, England, 
 Derwent (flod i Derbyshire) – en flod i Derbyshire, England

 River Derwent (vattendrag i Storbritannien, England, lat 54,97, long -1,67), 
 River Derwent (vattendrag i Storbritannien, England, lat 54,63, long -3,57), 
 River Derwent (vattendrag i Storbritannien, England, lat 53,75, long -0,95), 
 River Derwent (vattendrag i Storbritannien, England, lat 52,88, long -1,28), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar